Raw o RAW puede referirse:

 Raw, formato de imagen como la capta el sensor.
 Raw, programa de lucha libre profesional de la promotora WWE.
 El Ala de Investigación y Análisis, abreviado R&AW, por sus siglas en inglés, agencia de inteligencia externa de la India.
 Robert Anton Wilson, escritor estadounidense, también conocido como RAW.
 Raw, revista norteamericana de historietas editada en los años ochenta por Art Spiegelman.
 Cuando se trata de discos de computadora, o particiones de estos, el que aún no ha sido formateado (o con un formato que el sistema operativo desconoce) se dice que dicho disco o partición tiene el sistema de archivos RAW.
 WWE RAW 2, videojuego para PC y X box.
 Resistencia de la vía aérea, un término en medicina abreviado Raw por sus siglas en inglés.